Il detentore del titolo Chuck McKinley ha perso in semifinale contro Fred Stolle.

Roy Emerson ha battuto in finale Fred Stolle 6–4 12–10 4–6 6–3.

Teste di serie
 Roy Emerson (campione)
 Chuck McKinley (semifinali)
 Manuel Santana (quarto turno)
 Rafael Osuna (quarti di finale)
 Dennis Ralston (primo turno)
 Fred Stolle (finalista)
 Nicola Pietrangeli (secondo turno)
 Martin Mulligan (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1964